Augustinus Joosten (1890-1971), Belgisch politicus
 Astrid Joosten (1958), Nederlands presentator, filacteur en schrijver
 Carla Joosten (1960), Nederlands journalist
 Dave Joosten (1980), Nederlands voetballer
 Elsken Joosten (1605-1687), Nederlands dorpsfiguur
 Gied Joosten (1921-1993), Nederlands voetbalbestuurder
 Gilles Joosten Saegman (1619-1704), Nederlands drukker
 Guy Joosten (1963), Vlaams toneel- en operaregisseur
 Herman Joosten (1945), Nederlands beeldhouwer
 Henricus Joosten (1837-1896), Nederlands titulair bisschop
 Jacques-Paul Joosten (1967), Nederlands zanger en tekstdichter
 Jan Joosten van Lodensteyn (1556-1623), Nederlands ontdekkingsreiziger
 Johannes Joosten van Musschenbroek (1660-1707), Nederlands instrumentbouwer
 John Joosten (1959), Nederlands politicus
 Jos Joosten (1964), Nederlands literatuuronderzoeker
 Kathryn Joosten (1939-2012), Amerikaans actrice
 Niels Joosten (1964), Nederlands politicus
 Patrick Joosten (1996), Nederlands voetballer
 Stef Joosten (1959), Nederlands informaticus
 Stefanie Joosten (1988), Nederlands model en actrice
 Theo Joosten (1966), Nederlands gitarist
 Wanda Joosten (1962), Vlaams actrice